Menschenfleisch bezeichnet: 

 Fleisch menschlichen Ursprungs, siehe Kannibalismus
 Menschenfleisch (Bob’s Burgers), eine TV-Folge 

Siehe auch